Иван Ковале́вский:
 Ковалевский, Иван (ум. после 1663) — украинский военно-политический деятель, дипломат XVII века.
 Ковалевский, Иван Ефимович (1899—1994) — русский советский поэт.